Osoby
 Ace Wilder (ur. 1982) – szwedzka piosenkarka
 Alan Wilder (ur. 1959) – angielski muzyk
 Almanzo Wilder (1857-1949) – amerykański pionier
 Billy Wilder (1906-2002) – reżyser filmowy
 Christopher Wilder (1945-1984) – seryjny morderca urodzony w Australii
 Dash Wilder (ur. 1987) – amerykański wrestler
 Deontay Wilder (ur. 1985) – amerykański bokser
 Gene Wilder (1933-2016) – amerykański aktor komediowy
 Hieronim Wilder (1876-1941) – polski historyk sztuki, antykwariusz, bibliofil
 James Wilder (ur. 1968) – amerykański aktor
 John S. Wilder (1921-2010) – amerykański polityk
 Laura Ingalls Wilder (1867-1957) – amerykańska pisarka
 Michael Wilder (ur. 1962) – amerykański szachista, arcymistrz od 1988 roku
 O’Neal Wilder (ur. 1989) – amerykański lekkoatleta
 Steve Wilder (ur. 1970) – amerykański aktor
 Thornton Wilder (1897-1975) – amerykański powieściopisarz

Miejscowości w USA
 Wilder – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Canyon
 Wilder – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Campbell
 Wilder – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Jackson
 Wilder – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor